Titel is afgeleid van Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, een roman van Robert Louis Stevenson

Muziek
 Dr. Heckle and Mr. Jive (England Dan & John Ford Coley)
 Dr Heckle and Mr Jive (Pigbag album), 1982
 "Dr. Heckyll & Mr. Jive" (Men at Work), 1982